
Termin NPMA ima više značenja.

 16S rRNK (adenin1408-N1)-metiltransferaza, enzim
 Nacionalna asocijacija za kontrolu štetočina, (), bezprofitna organizacija